

Первомайська районна рада — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Первомайська районна рада — Миколаївська область, Первомайський район
 Первомайська районна рада — Харківська область, Первомайський район